Вулиця Євгена Сверстюка (Бровари)
 Вулиця Євгена Сверстюка (Київ)
 Вулиця Євгена Сверстюка (Кропивницький)
 Вулиця Євгена Сверстюка (Луцьк)
 Вулиця Євгена Сверстюка (Полтава)

Примітки 

Вулиці, названі на честь людей